John Hopkins peut désigner :
 John William Hopkins (1825-1905), architecte canadien ;
 John Patrick Hopkins, né en 1858, maire de Chicago ;
  (1931-1998), scénariste américain ;
 John Hopkins, (1938-2021), écrivain américain ;
 John Hopkins, né en 1974, acteur britannique ;
 John Hopkins, né en 1983, pilote de vitesse moto américain.

Voir aussi 
 Johns Hopkins, né en 1795, homme d'affaires et philanthrope américain
 Jon Hopkins, musicien britannique